Désert oder Desert (von frz.  für Wüste) ist der Nachname oder ein Namensteil folgender Personen:

 Alex Désert (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler, Musiker und Synchronsprecher
 Claire Désert (* 1967), französische Pianistin
 Mariette Désert (* 20. Jahrhundert), französische Drehbuchautorin
 Solène Désert-Marilier (* 1982), französische Kurzstreckenläuferin

Désert bezeichnet:

 einen Roman von Jean-Marie Gustave Le Clézio aus dem Jahr 1980, siehe ggf. Désert (Roman)
 ein Lied (oder eine Debütsingle) von Émilie Simon aus dem Jahr 2002, siehe ggf. Désert (Lied)

Desert bezeichnet:

 eine israelische Powermetalband, siehe Desert (Band)

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Desert (Texas), im Collin County
 Desert (Utah), im Emery County

im NRHP gelistete Objekte:

 Desert Experimental Range Station Historic District, in Milford, Utah, ID-Nr. 94000267
 Desert Inn (Yeehaw Junction), in Yeehaw Junction, Florida, ID-Nr. 93001158
 Desert Laboratory, in Tucson, Arizona, ID-Nr. 66000190
 Desert Plantation, in Woodville, Mississippi, ID-Nr. 87000543
 Desert Power & Water Co., Electric Power Plant, in Kingman, Arizona, ID-Nr. 86001137
 Desert Queen Mine, in Twentynine Palms, Kalifornien, ID-Nr. 76000216
 Desert Valley Museum, in Mesquite, Nevada, ID-Nr. 91001527
 Desert View Tower, in Ocotillo, Kalifornien, ID-Nr. 80000801
 Desert View Watchtower Historic District, in Grand Canyon, Arizona, ID-Nr. 94001503
 Desert Wash Bridge, in Benson, Arizona, ID-Nr. 88001624
Weiteres
 Desert-Nationalpark in Indien
 Desert Planet, eine finnische Band

Siehe auch:

 Deserteur, Desertion
 Desertifikation
 Dessert – ähnliche Aussprache oder Schreibung